Миколай Коперник — польський і німецький астроном і математик, автор геліоцентричної теорії будови Сонячної системи.
 1322 Коперник — астероїд головного поясу
 Коперник — кратер на Марсі
 Коперник — кратер на Місяці